Jane Doe steht für:

 Jane Doe, ein Platzhaltername, siehe John Doe
 Originaltitel von Runaway Jane – Allein gegen alle, US-amerikanischer Spielfilm (2001)
 Jane Doe, Originaltitel von Deckname Jane Doe, US-amerikanische Fernsehfilmreihe (2005–2008)
 Titel des mehrfach ausgezeichneten Albums der US-Band Converge aus dem Jahr 2001

Siehe auch:
 Long Beach Jane Doe, Platzhaltername für eine 1974 in Long Beach, USA ermordete Frau
 The Autopsy of Jane Doe, US-amerikanischer Spielfilm (2016)